New Game () может означать:
 NewGame Software (с 2002 — Elemental Games) — российский разработчик компьютерных игр.
 New Game! — серия манги.
  — альбом группы Mudvayne.